Головинщинский сельсовет

Липецкая область 
 Головинщинский сельсовет Лев-Толстовского района (1995—2004 гг.)

Пензенская область 
 Головинщинский сельсовет Каменского района